Казар:

 Казар, Амира (род. 1971) — французская актриса театра и кино.
 Казар, Матей (род. 1983) — словацкий биатлонист, чемпион мира по летнему биатлону.
 Казар, Петер (род. 1989) — словацкий биатлонист.